Арройомолінос (Мадрид) —  муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Арройомолінос (Касерес) —  муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес.
 Арройомолінос-де-ла-Вера —  муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес.
 Арройомолінос-де-Леон —  муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес.